

Patronyme 
 Charles de Boisboissel (1849-1915), homme politique français.
 Ives Le Prévôt de Bois Boëssel (mort en 1348), prélat breton.
 Pierre de Boisboissel (vers 1320-1364), noble breton.
 Yves de Boisboissel (1886-1960), général de troupes coloniales et historien français.

Toponyme 
 Le bois Boissel, anciennement bois Boëssel, ancien fief dans la ville intra-muros de Saint-Brieuc, aujourd'hui parc située dans la ville.

Notes et références